Derby del Sole (w języku polskim znane jako Derby Słońca) to derbowy mecz pomiędzy dwoma włoskimi klubami piłkarskimi AS Roma i SSC Napoli. Zarówno Rzym jak i Neapol to największe miasta w centrum i na południu Włoch. Historyczny szczyt popularności mecze to osiągnęły w latach 70. i 80. XX wieku, gdy istniała zgoda pomiędzy kibicami Romy i Napoli. Pierwszy mecz pomiędzy "azzurri" a "giallorossi" odbył się dnia 8 kwietnia 1928 roku w ramach Pucharu CONI i zakończył się on zwycięstwem AS Romy 4:1.

Lista wyników

Statystyki 
Ogólne statystyki meczów pomiędzy Napoli i Romą.

Przypisy 

Derby piłkarskie
SSC Napoli
AS Roma
Piłka nożna we Włoszech